

Algoritm 
Numerele armenești se obțin prin simplă adăugare și însumare. Cifrele armene sunt scrise de la stânga la dreapta (ca în limba armeană).

Exemple:

 ՌՋՀԵ = 1975 = 1000 + 900 + 70 + 5
 ՍՄԻԲ = 2222 = 2000 + 200 + 20 + 2
 ՍԴ = 2004 = 2000 + 4
 ՃԻ = 120 = 100 + 20
 Ծ = 50

Pentru numerele mai mari de 9000, este desenată deasupra o linie pe litera corespunzătoare, înmulțindu-se valoarea de 10.000 de ori; de exemplu: 10.000 este Ա (Ա=1) cu o linie deasupra, 20.000 este Բ cu o linie deasupra, 30.000 este Գ cu o linie deasupra, etc. 

Numere
Matematică
Armenia